Poso puede referirse a:

 las heces del vino o del café; 
 Lago Poso; o
 Poso Park (California).